Тарасиха — название населённых пунктов в России:

 Тарасиха — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Тарасиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Тарасиха — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Тарасиха — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Тарасиха — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Тарасиха — посёлок станции в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Тарасиха — деревня в Удомельском районе Тверской области.